Traktor (latein. trahere: ziehen; schleppen) steht für:

Fahrzeuge:
 ein landwirtschaftliches Fahrzeug, siehe Traktor
 ein Zweiwegefahrzeug, das auf Schienen und Straßen fahren kann
 eine meist sehr kleine Lokomotive, die für kleinere Rangierdienste innerhalb eines Bahnhofes eingesetzt wird, siehe Schienentraktor
 Schiebewagen von Standseilbahnen zum Schieben anderer Fahrzeuge, siehe Standseilbahn 
 eine aufwändigere Variante des Aufsitzmähers, siehe Rasentraktor

Druckereiwesen:
 der Papierführer einer Schreibmaschine
 die Papiertransportvorrichtung für Endlospapier von Nadeldruckern, auch Stachelwalze (engl. sprocket) genannt

Sport:
 die Sportvereinigung Traktor, eine Sportvereinigung in der DDR
 der russische Eishockeyverein HK Traktor Tscheljabinsk
 der Namen des Minsker Traktar-Stadions
 Goldener Traktor, DDR-Fußballwettbewerb
Musik:
 ein Computerprogramm oder DJ-Controller zum digitalen DJing von Musikstücken der Firma Native Instruments
 Die Traktor, Punkrock-Band aus Frankfurt am Main

Siehe auch:
 Sportclub Traktor